Claudio Bortolotto, ciclista italiano.
Francesco Bortolotto, politico italiano.
Giovanni Bortolotto, militare italiano.
Mario Bortolotto, critico musicale italiano.
Sander Henrique Bortolotto, calciatore brasiliano.